Сан Силверио има више значења:

 Сан Силверио
 Сан Силверио (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Силверио (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Силверио (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику